Pseudamphicteis papillosa är en ringmaskart som beskrevs av Anne D. Hutchings 1977. Pseudamphicteis papillosa ingår i släktet Pseudamphicteis och familjen Ampharetidae. 

Artens utbredningsområde är havet kring Nya Zeeland. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
papillosa